Корин — фамилия и топоним:

Легендарные личности 
 Корин — легендарный воин из Корнуолла (Британия).

Фамилия 
 Корин, Александр Дмитриевич (1895—1986) — реставратор и живописец.
 Корин, Алексей Михайлович (1865—1923) — русский художник.
 Корин, Григорий Александрович (настоящее имя — Годель Шабеевич Коренберг) (1926—2010) — русский поэт и переводчик.
 Корин, Дмитрий Петрович (1842—1894) — русский архитектор.
 Корин, Павел Дмитриевич (1892—1967) — советский живописец-монументалист, мастер портрета, реставратор и педагог.
 Корин, Хармони (род. 1973) — американский кинематографист и писатель.

 Корина, Ирина Валерьевна (род. 1977) — российская художница.

Топоним 
 Корин () — посёлок в Германии.
  — посёлок в регионе Риверина, штат Новый Южный Уэльс, Австралия.

Другое 
 Огата Корин (1658—1716) — японский художник, поэт, каллиграф, создатель расписных лаковых шкатулок.

См. также 
 Коринн — по преданию, эпический поэт из Илиона.
 Коринна — лирическая поэтесса Древней Греции